Rheims steht für: 

 eine ältere Schreibweise für die französische Stadt Reims 

Rheims ist der Familienname folgender Personen: 

 Bettina Rheims (* 1952), französische Photographin
 Léon Rheims (1843–1894), französischer General
 Maurice Rheims (1910–2003), französischer Kunsthistoriker
 Nathalie Rheims (* 1959), französische Autorin und Schauspielerin